Als Victoriaaltar werden Altäre für die römische Göttin Victoria bezeichnet

 in der Curia in Rom, bekannt durch den Streit um den Victoriaaltar
 Altar der Victoria (Köln)